Андре́й Влади́мирович Ра́зин () — российский хоккеист и тренер. Заслуженный мастер спорта России. Выступал на позиции центрального нападающего.

Биография

Карьера игрока 
Начал заниматься хоккеем в Тольятти в пять лет. Первый тренер — Александр Коновалов. Выступал за самарский «ЦСК ВВС-Маяк», с 1992 года стал привлекаться в основной состав тольяттинской «Лады». В 1994 году, после чемпионского сезона «Лады», победившей в чемпионате и Кубке МХЛ, перешёл в магнитогорский «Металлург». В 1996 году, не попадая в основной состав «Металлурга», перешёл в самарский ЦСК ВВС, однако уже через год вернулся в «Металлург», где со временем стал одним из ключевых игроков команды, выиграв с ней титулы чемпионов и обладателей Кубка России, чемпионов хоккейной Евролиги (в 2000 году дубль Разина в финальном матче принёс «Металлургу» второе подряд чемпионство в Евролиге) и обладателей Суперкубка Европы.

В 2000 году дебютировал в составе сборной России на Кубке Карьяла. В 2001 году выступил на чемпионате мира, где набрал 7 очков (3+4) в 7 матчах, играя в одном звене с партнёрами по «Металлургу» Равилем Гусмановым и Александром Гольцем.

В 2001 году перешёл в московское «Динамо». В 2002 году в ходе подготовки к чемпионату мира получил травму, тем не менее в ходе чемпионата был заявлен в состав сборной и вместе с командой стал серебряным призёром чемпионата мира, не сыграв ни одного матча на турнире.

В 2003 году перешёл в ЦСКА, затем играл в омском «Авангарде», снова в магнитогорском «Металлурге», в ХК МВД (Тверь). В феврале 2007 года присоединился к воскресенскому «Химику», игравшему в высшей лиге. По окончании сезона 2006/07 завершил карьеру игрока.

Карьера тренера 
Работал тренером детских и юношеских команд, в частности с 2009 по 2011 год работал главным тренером команды ЦСКА-2002. Был хоккейным агентом.

Работал главным тренером в клубах ВХЛ — саратовском «Кристалле» (с 8 ноября 2012 года по апрель 2013 года) и ижевской «Ижстали» (с 4 декабря 2013 года по май 2015 года). С «Ижсталью» стал серебряным призёром чемпионата ВХЛ 2015 года. 2 апреля 2015 года в ходе второго периода третьего матча 1/2 финала Кубка Братины подрался с главным тренером тверского ТХК Алексеем Ждахиным, за что оба тренера были удалены до конца матча.

В сезоне 2015/16 возглавил клуб КХЛ «Автомобилист», с которым вышел в плей-офф Кубка Гагарина. 31 октября 2016 года покинул клуб. 10 декабря 2016 года возглавил ханты-мансийскую «Югру», которую покинул по окончании сезона 2016/17. С 11 мая 2017 года — тренер-консультант «Попрада».

28 декабря 2017 года назначен главным тренером клуба «Адмирал». Однако уже 14 января 2018 года ушёл со своего поста. Под его руководством команда выиграла три матча из пяти.

28 ноября 2018 года назначен на пост главного тренера клуба «Северсталь». Под его руководством в январе 2019 года череповецкая команда выиграла семь матчей подряд, установив рекорд клуба в КХЛ. В сезоне 2021/22 «Северсталь» выиграла девять матчей подряд, установив новый клубный рекорд. 16 марта 2023 г. объявил об уходе из команды, спустя 2 дня после вылета в 1/8 плей-офф от ЦСКА

Награды и достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2002)
 Чемпион хоккейной Евролиги (1999, 2000)
 Обладатель Суперкубка Европы (2000)
 Чемпион России (1999, 2001)
 Чемпион и обладатель Кубка МХЛ (1994)
 Серебряный призёр чемпионата России (1998)
 Бронзовый призёр чемпионата МХЛ (1995) и России (2000)
 Обладатель Кубка России (1998)
 Лучший бомбардир чемпионата России (2001)
 Обладатель приза «Золотая клюшка» (самый ценный игрок чемпионата России) (2001)
 Обладатель приза «Золотой шлем» (2001, 2002)
 Участник матчей звёзд Суперлиги (2001, 2002, 2003)

Статистика

Статистика игрока

Статистика тренера

Примечания

Ссылки 
 Андрей Разин — статистика на сайте Глобал Спорт Консалтинг
 Андрей Разин — статистика и биография на сайте об истории ХК «Динамо» Москва

Хоккеисты России
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Кристалл» Саратов
Тренеры ХК «Ижсталь»
Тренеры ХК «Автомобилист»
Тренеры ХК «Югра»
Тренеры ХК «Адмирал»
Тренеры ХК «Северсталь»
Заслуженные мастера спорта России